La dinastía de los Grandes Comnenos () fue la dinastía imperial de los soberanos de Trebisonda, que gobernaron el Imperio de Trebisonda.

Contexto histórico 
El Imperio de Trebisonda fue fundado en 1204, después de la caída de Constantinopla a manos de los cruzados. Aprovechándose de la confusión, Alejo I Comneno y su hermano, David Comneno, con la ayuda del Reino de Georgia invadieron la antigua región bizantina del Ponto, hasta hace poco en manos de los turcos selyúcidas, y llegaron a conquistar la franja de tierra hasta Sinope. Este territorio estaba protegido por las montañas y así era fácilmente defendible, Trebisonda fue elegida como la capital de este imperio, del cual tomó su nombre, y el emperador Alejo I se otorgó el título de Gran Comneno, un título que duraría hasta el final del imperio en 1461 con David Gran Comneno. Alejo declaró a su imperio el sucesor del Imperio bizantino, ya que Constantinopla había caído, y porque su abuelo fue el emperador Andrónico I Comneno.

Fuentes 
 

 
Imperio de Trebisonda
Monarquía